Ва́нары (, , «обезьяна») — раса обезьян в индийской мифологии — прежде всего речь идёт об эпосе «Рамаяна»: в этом эпосе они описаны как союзники Рамы. Ванары очень сильные воины, и на войне обычно они вырывают дерево с корнем и используют его как орудие против врагов.

Согласно «Рамаяне» ванары храбры, любопытны, несколько раздражительны, активны, склонны к приключениям, очень преданны и честны. Их внешний вид характеризуется несколько меньшим, чем у людей, ростом, а также тонким мехом, покрывающим тело.

Наиболее известными ванарами являются: Хануман, предводитель ванаров Сугрива, брат Сугривы Вали, Ангада, Нила и Нала.

В Индии существуют храмы, посвящённые Хануману.

Известные ванары 
 Ангада — сын Вали, помогавший Раме.
 Анджана — мать Ханумана, бывшая апсара.
 Хануман — самый известный из ванаров.
 Кесари — отец Ханумана, сын Брихаспати.
 Маинда и Двивинда — сыны Ашвинов.
 Нала — сын Вишвакармана, имеет навыки отца.
 Нила — сын Агни.
 Рума — жена Сугривы.
 Шарабха — сын Парджаньи.
 Сугрива — царь ванаров, сын Сурьи.
 Сушена — сын Варуны.
 Таар — сын Брихаспати.
 Тара — жена Вали.
 Вали — брат Сугривы и сын Индры.

Дети Ханумана 
В большинстве версий Рамаяны утверждается, что Хануман соблюдал целомудрие и детей не имел, однако некоторые версии называют его сыновьями следующих персонажей:

 Макчану — сын Ханумана и русалки.
 Макардхваджа — возник из пота Ханумана.

Литература 
 Гусева Н. Р. Мифы древней Индии. М. 1999
 Гусева Н. Р. Многоликая Индия. М. 1983
 Кумарасвами А. Нобель М. Мифы буддизма и индуизма. М. 2010
 Рамаяна. Пер. с санскр. С. Липкина \\ В кн. Махабхарата. Рамаяна. Библиотека Всемирной литературы. Серия Первая. Том 2. М. 1974.

Рамаяна
Мифические обезьяны
Вымышленные говорящие животные